Ираида Викторовна Кибиткина (род. 12 сентября 1923 года в селе Большой Мартын) — украинский советский деятель, передовик производства, раскройщица Киевской экспериментальной обувной фабрики имени 50-летия Советской Украины. Депутат Верховного Совета УССР IX созыва.

Биография 
Окончила среднюю школу в 1941 году.

Участница Великой Отечественной войны. С 1941 года строила противотанковые укрепления под Смоленском, ухаживала за ранеными в госпитале посёлка Анна (Воронежская область). В 1942 году добровольно ушла в Красную армию и всю войну прослужила в войсках противовоздушной обороны. Служила на 1-м Украинском фронте, где в одной из битв за Киев была тяжело ранена. Работала в штабе 7-го корпуса противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве. Демобилизовалась в октябре 1945 года.

Член ВКП (б) с 1944 года.

Образование среднее специальное. Окончила Киевский техникум лёгкой промышленности.

С 1945 года — кладовщик треста «Укрвугилля». С 1950 года работала раскройщицей Киевской базовой экспериментальной обувной фабрики имени 50-летия Советской Украины. Сделала значительный вклад в повышение эффективности промышленного производства. Инициатор движения «Каждому дню пятилетки — наивысшую отдачу»; наставница молодёжи. Работала закройщицей модельной обуви на обувной фабрике 37 лет, выкроила за это время 202 млн 800 тыс. пар обуви.

Была делегатом XXII и XXV съездов КПСС, XX и XXIV съездов Компартии Украины. Депутат Верховного Совета УССР IX созыва.

Награждена орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I степени, медалями, Государственной премией УССР в области науки и техники (1975). В 2013 году указом Президента Украины ей была присуждена пожизненная государственная стипендия.

В настоящее время на пенсии, проживает в Киеве.

Примечания

Литература 
 Депутати Верховної Ради УРСР. 9-е скликання — 1975 р.

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 9-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС